Peter Eržen je lahko:
 Peter Eržen (roj. 1941), smučarski skakalec
 Peter Eržen (1904 - 1944), teolog in duhovnik